kurator – przedstawiciel prawny
 kurator oświaty
 kurator sądowy
 kurator sztuki
 kurator banku
 Kurator – brytyjski film z 2001

Zobacz też 

 kustosz
 opiekun (prawny)